БГПУ:

 Барнаульский государственный педагогический университет
 Башкирский государственный педагогический университет
 Белорусский государственный педагогический университет
 Бердянский государственный педагогический университет
 Благовещенский государственный педагогический университет
 БГПУ — уфимский мини-футбольный клуб.

См. также 
 «Минчанка-БГПУ» (с 2011 года — «Минск») — женский футбольный клуб из Минска.